Royal Theatre steht für:

 Royal Court Theatre, Theater in London im Royal Borough of Kensington and Chelsea
 Royal National Theatre, Theater in London im London Borough of Lambeth
 Royal Shakespeare Theatre, Theater in Stratford-upon-Avon
 Royal Theatre Canberra, Kongresszentrum in Canberra, Australien, siehe National Convention Centre Canberra

Siehe auch:
 Royal Theater
 Theatre Royal
 Teatro Real, Opernhaus in Madrid